Briani, un patronyme porté par une famille de la noblesse italienne.
 Briani, un plat mauricien.